Versilia 
 Versilia
 Versilia (fiume)
 Quartiere Versilia – quartiere di Viareggio
 Bussola Versilia
 Comunità Montana Alta Versilia